Beech Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beech Lake (Idaho), im Gem County
 Beech Lake (Pennsylvania), im Luzerne County

Siehe auch:
 Beach Lake